Pat Garrett & Billy the Kid — двенадцатый альбом американского автор-исполнителя Боба Дилана, вышедший в 1973 году, саундтрек к фильму Сэма Пекинпы «Пэт Гэрретт и Билли Кид», где Дилан сыграл одну из ролей.

Диск преимущественно состоит из инструментальной музыки, написанной для фильма, но в то же время в альбом вошла одна из самых любимых песен Дилана и один из его самых больших хитов — Knockin' On Heaven's Door, попавший в Top 20 по обе стороны Атлантики.

Альбом стал золотым и достиг #16 позиции в чартах США и 29-й в Великобритании.

Список композиций 
Автор всех песен — Боб Дилан.

Первая сторона 
 «Main Title Theme (Billy)» — 6:07
 «Cantina Theme (Workin' for the Law)» — 2:57
 «Billy 1» — 3:57
 «Bunkhouse Theme» — 2:17
 «River Theme» — 1:30

Вторая сторона 
 «Turkey Chase» — 3:34
 «Knockin' on Heaven's Door» — 2:32
 «Final Theme» — 5:23
 «Billy 4» — 5:04
 «Billy 7» — 2:10

Участники записи 
 Bob Dylan — (Rhythm) Guitar
 Booker Jones — Bass
 Bruce Langhorne — Acoustic Guitar
 Roger McGuinn — Guitar
 Russ Kunkel — Tambourine, bongos
 Carol Hunter — 12 string guitar, voices
 Donna Weiss — Voices
 Priscilla Jones — Voices
 Byron Berline — Voices, Fiddle
 Jolly Roger — Banjo
 Terry Paul — Voices
 Jim Keltner — drums
 Brenda Patterson — Voices
 Carl Fortina — Harmonium
 Terry Paul — Bass
 Gary Foster — Recorder, Flute
 Fred Katz — Cello
 Ted Michel — Cello

Примечания

Ссылки 
 Pat Garrett & Billy the Kid на discogs.com

Саундтреки 1973 года
Альбомы Боба Дилана
Альбомы кантри-рока
Саундтреки Columbia Records